Милишевич — фамилия. Известные носители:
 Милишевич, Ивана
 Милишевич, Томислав